Спринт (от ) — гонки на короткое расстояние.
 Спринт в лёгкой атлетике — бег на 100, 200 и 400 м,
 Спринт в велосипедном спорте,
 Спринт в биатлоне. Есть на 10 км и 7,5 км,
 Спринт в плавании — 50 и 100 м,
 Спринт в лыжных гонках,
 Спринт — Укороченная гонка, как правило без пит-стопов, дозаправок (если предусмотрено в основной гонке) и в некоторых случаях без подиума.
 Спринт в методологии разработки Scrum.
 Спринт — ракета системы ПРО США (состояла на вооружении в 1975—1976 гг.).
 Российская лотерея «Спринт»

См. также 
 Спринтерское многоборье